Dougouténé I, comune del Mali nel circondario di Koro
Dougouténé II, comune del Mali nel circondario di Koro